Anevka est :

 une ville située en fédération de Russie  
 un personnage majeur du comic Girl Genius

Homonymie